Конкурс песни Евровидение 1982 — 27-й конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 24 апреля 1982 года в городе Харрогит (Великобритания) на сцене местного зала конгрессов.

Гран-При был присуждён певице Николь с песней «Ein bißchen Frieden» («Немного мира»), представлявшей ФРГ. Это была первая победа Германии на конкурсе, и единственная до воссоединения страны.

Телевидение СССР посвятило конкурсу отдельный выпуск передачи «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» 15 мая 1982, включив в него выступления 9 участников.

Место проведения 

Харрогит, устар. Харрогейт () — курортный город в Северном Йоркшире, туристический центр. В 2013 году город признан «самым счастливым местом для жизни» в Великобритании. Вода в Харрогите содержит железо, серу и соль из-за чего город известен, как «Английский Спа».

Формат 
Перед каждым выступлением была показана карта Великобритании с надписью «Где находится Харрогит?» на языке страны, чьи представители в тот момент выходили на сцену. Таким образом, Би-би-си решили пошутить над тем, что они проводят конкурс в незнакомом вне своей страны городе.

Участвующие страны 

Число участников сократилось до 18-ти в последний раз (во всех последующих конкурсах участвовало как минимум 19 стран) после отказов со стороны Франции и Греции. Французский вещатель TF1 заявил, ещё в 1981 году, что конкурс превратился в «монумент чуши», и что дальнейшего участия в нём принимать не собирается. Из-за многочисленных просьб телезрителей, Франция всё же вернулась на Евровидение в 1983 году, но уже с другим вещателем (Antenne 2).

Грецию должен был представлять Темис Адамадидис с песней «Σαρανταπέντε Κοπελιές» («Sarantapente Kopelies» — «Сорок пять девушек»), но министр культуры страны Мелина Меркури решила, что песня не соответствует стандартам качества, и запретила выступление всего за две недели до конкурса.

Победителем конкурса впервые стала Германия — последняя из стран, впоследствии ставших «Большой пятёркой», выигравшая Евровидение (на тот момент Франция уже имела пять побед, Великобритания — четыре, Испания — две, а Италия — одну). Песня о мире «Ein bißchen Frieden» в исполнении молодой певицы Николь, которой на тот момент было 17 лет, стала очень популярной в Европе и была переведена на многие языки, в том числе и на русский. На самом конкурсе, во время своего выступления на бис, Николь исполнила песню не только по-немецки, но и по-английски, по-французски и по-нидерландски. После победы «Bucks Fizz» годом ранее, многие страны решили послать на конкурс похожие танцевальные номера, и на их фоне Николь, которая просто сидела и играла на гитаре, выделилась. Песня Николь также стала первой от Германии, получившей 12 баллов от Израиля. Певица была также приглашена в эту страну, где выступила перед солдатами.

Политические послания были и в песнях от Испании и Финляндии. Испанцы представили песню в стиле танго — жанр, ассоциирующийся с Аргентиной, у которой на тот момент был вооружённый конфликт с Великобританией. Песня Финляндии была об угрозе ядерной войны.

Вернувшиеся исполнители 
  — Анна Висси (1980)
  — Салли-Энн Триплетт (1980 — в составе группы «Prima Donna»)
  — Ян Тейген (1978)
  — Анита Скурган (1977, 1979)
  — Фатима Падинья и Тереса Мигел (1978 — в составе группы «Gemini»)
  — Стелла Массен (1970 — в составе группы «Hearts of Soul», 1977 — в составе группы «Dream Express»)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  — Луиш Дуарти
  — Жан Клодрик
  — Сигурд Янсен
  — Ронни Хэзлхёрст
  — Гаро Мафян
  — Осси Рунне
  — Жоан Амильс
  — Мартин Форд
  — Андерс Берглунд
  — Рихард Остеррайхер
  — Джек Сэй
  — Мигель Анхель Варона
  — Аллан Ботчинский
  — Звонимир Скерл
  — Нанси Брандес
  — Рохир ван Оттерло
  — Ноэл Килехан
  — Норберт Даум

Результаты

Голосование

12 баллов в финале 

Результаты голосования объявляли:

  — ?
  — Жак Арви
  — Эрик Дисен
  — Колин Берри
  — Башак Догру
  — Сольвейг Херлин
  — Мишель Штокер
  — Анна Партелиду
  — Арне Вайсе
  — Тилия Херольд
  — Жак Оливье
  — Мариса Наранхо
  — Ханс Отто Бисгорд
  — Миша Молк
  — Ицхак Шимони
  — Флип ван дер Схали
  — Джон Скехан
  — ?

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
1982 год в музыке